Sant Sebastià de Manlleu és una capella de Manlleu (Osona) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Petita capella entre mitgeres a la colònia Can Ramisa / Can Rusiñol, Situada a l'est del conjunt industrial. La façana està orientada a ponent. El portal és d'arc apuntat i al damunt hi ha un òcul circular. A cada banda del portal hi trobem una finestra també amb arc apuntat. Sembla que l'ermita hagués disposat d'un campanar d'espadanya. Disposa d'un cos annex adossat en la direcció perpendicular a la nau de l'ermita en el qual s'hi troba una finestra d'arc apuntat.

Referències 

Patrimoni monumental de Manlleu
Esglésies d'Osona
Edificis de Manlleu